Пино Куате има више значења:

 Пино Куате (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пино Куате (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику